Соловьиха — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Соловьихинского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Соловьихи. Абсолютная высота — 260 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1860 году. В 1926 году в селе Соловьихинском имелось 465 хозяйств и проживало 3064 человека (1500 мужчин и 1564 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Соловьихинского сельсовета Михайловского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)